2 miejscowości w Polsce:
 Stramnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz
 Stramnica – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz
 Stramnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg